Cipari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cipari, Tasikmalaya, by, 
 Cipari, Cilacap, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar